Clairvoyance peut référer à :

 La clairvoyance, un moyen de perception extrasensoriel.
 Clairvoyance (Release), un épisode de la  de la série télévisée X-Files (2002).
 Clairvoyance (2003), le titre québécois du téléfilm canadien Thoughtcrimes.

Voir aussi